Гудайтис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гудайтис, Антанас (1904—1989) — литовский советский художник, живописец, народный художник СССР.
 Гудайтис, Артурас (род. 1993) — литовский баскетболист.
 Гудайтис, Матиас (1873—1937) — католический священник.

Составные фамилии 
 Гудайтис-Гузявичюс, Александр Августович (1908—1969) — литовский советский писатель и государственный деятель.